A 2022-es Formula–3 bahreini nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának első versenyhétvégéje volt, amelyet március 18. és március 20. között tartottak meg a Bahrain International Circuit versenypályán. A versenyeket a Formula–1 bahreini nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Isack Hadjar, míg a főfutamot Victor Martins nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzések:
  – Kush Maini eredetileg a harmadik pozíciót érte el, azonban kihagyta a kötelező súlymérést, ezért mindkét versenyt az utolsó helyről kellett megkezdje.
  – Ayrton Simmons egy három rajthelyes büntetést kapott, amiért feltartott egy másik versenyzőt.

SprintversenyMegjegyzések:
  – Grégoire Saucy elkerülhető baleset okozásáért egy három rajthelyes büntetést kapott.
  – Eredetileg Oliver Bearman az első, míg Tóth László a huszonegyedik helyen fejezték be a versenyt, azonban többszöri pályaelhagyásért mindketten egy öt másodperces időbüntetést kaptak.
  – Hunter Yeany többszöri pályaelhagyásért egy tíz másodperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzések:
  - Hunter Yeany eredetileg a tizennegyedik helyen ért célba, azonban elkerülhető baleset okozásáért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
  - Alekszandr Szmoljar eredetileg a nyolcadik helyen ért célba, azonban elkerülhető balesetek okozásáért összesen húsz másodperc időbüntetést kapott.
  - Enzo Trulli elkerülhető baleset okozásáért egy tíz másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2022-es Formula–1 bahreini nagydíj
2022-es Formula–2 bahreini nagydíj

Brit
Autóversenyzés Bahreinben